Имя Созиген в античности носило несколько учёных:
 Созиген Александрийский (I век до н. э.) — греческий астроном, разработчик юлианского календаря.
 Созиген (II век) — греческий философ, наставник Александра Афродисийского.
 Созиген — небольшой ударный кратер в западной части Моря Спокойствия на видимой стороне Луны.
 Сосиген (IV век до н. э.) — флотоводец времени войн диадохов.